Die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (Eigenschreibweise: B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik) ist ein Unternehmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Experten und Unternehmen in Bezug auf Arbeit-, Gesundheits- und Umweltschutz wie auch Prävention und betriebliche Gesundheitsvorsorge berät und diverse Dienstleistungen dazu anbietet.

Die Abkürzung steht für „Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst“. Es wird nur noch die abgekürzte Form "B·A·D" verwendet.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1976 ursprünglich als Verein von Berufsgenossenschaften mit der Bezeichnung „Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer Dienst“ gegründet. Anlass dazu war das drei Jahre zuvor in Kraft getretene Arbeitssicherheitsgesetz, das Betriebe dazu verpflichtete, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen sowie einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Nach der Wende expandierte der Verein 1990 in den Osten und gründete innerhalb von zwei Jahren 42 weitere Zentren in den neuen Bundesländern. Kurz darauf wurde die neue Dienstleistung der Sicherheitstechnik eingeführt. Um weitere Angebote und Services anbieten zu können, hat sich der Verein 1993 dazu entschieden, die Themen Prävention und Diagnose von Erkrankungen, die mit Umwelteinflüssen in Verbindung gebracht werden, sowie Umweltmedizin in ihr Portfolio aufzunehmen. Seit 2001 ist die BAD-Gruppe unter der Bezeichnung „Team-Prevent GmbH“ auch international aktiv. 2004 firmierte der Verein um zu einer GmbH. Drei Jahre darauf übernahm die BAD-Gruppe für die Deutsche Telekom AG im Rahmen eines Outsourcingprojekts den Verantwortungsbereich Gesundheit und Teile des Arbeitsschutzes.

2016 feierte das Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen.

Dienstleistungen 
BAD  berät Unternehmen aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Größen zu den Themen Gesundheitsvorsorge, Arbeits,- Umwelt- und Gesundheitsschutz. Das Unternehmen bietet aber auch mobile Massagen und die Dienste von Arbeitsmedizinern an.

Die vier Hauptbereiche desteilen sich auf in

 Medizin (Arbeits-, Reise- und Verkehrsmedizin),
 Technik (z. B. Brandschutz, Gefährdungsbeurteilung),
 Gesundheitsmanagement (z. B. Kompetenzentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung) und
 Managementsysteme (z. B. Managementsystemberatung).

Unternehmen 
Die B·A·D-Gruppe betreut mit fast 5000 Mitarbeitenden in Deutschland und Europa 280.000 Betriebe mit vier Millionen Beschäftigten in der Prävention. 2020 betrug der Umsatz 286 Millionen Euro.

Eigentümer des Unternehmens sind acht Berufsgenossenschaften und die Unfallkasse NRW.

Tochtergesellschaften 
 concada GmbH (2001 gegründet, 100%ige Tochtergesellschaft)
 TeamPrevent Italia GmbH (2001 gegründet)
 TeamPrevent Santé Slowakei (2006 gegründet)
 TeamPrevent-Santé s.r.o. in Tschechien (2007 gegründet) In Tschechien wurde die Integration (Merger) der Santé s.r.o. mit TeamPrevent-PREPO s.r.o. zur TeamPrevent-Santé s.r.o. umgesetzt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Gesundheitsunternehmen (Deutschland)
Dienstleistungsunternehmen
Unternehmen (Bonn)
Gegründet 1976